Американцы — собирательное определение, подразумевающее  население Америки. В узком смысле — жители и уроженцы США.

Полный список народов

Северная Америка 
 Американцы США
 Афроамериканцы
 Белые американцы
 Бермудцы
 Канадцы, в том числе: Англоканадцы и Франкоканадцы
 Мексиканцы

Центральная Америка 
 Белизцы (Белиз)
 Гватемальцы
 Гондурасцы
 Костариканцы
 Никарагуанцы
 Панамцы
 Сальвадорцы

Карибский регион 
 Антильцы (Нидерландские Антильские острова)
 Ангильцы (Ангилья)
 Антигуанцы (Антигуа и Барбуда)
 Багамцы
 Барбадосцы (Барбадос)
 Виргинцы (Виргинские острова)
 Гаитийцы
 Гваделупцы (Гваделупа)
 Гренадцы (Гренада)
 Доминиканцы
 Доминикцы
 Кайманцы (Каймановы острова)
 Кубинцы
 Мартиникцы (Мартиника)
 Монтсерратцы (Монтсеррат)
 Пуэрториканцы
 Райсальцы (Райсальский креольский язык. Сан-Андрес-и-Провиденсия)
 Сентвинсентцы (Сент-Винсент и Гренадины)
 Сенткитсцы (Сент-Китс и Невис)
 Сентлюсийцы (Сент-Люсия)
 Терксцы (Теркс и Кайкос)
 Тринидадцы (Тринидад и Тобаго)
 Ямайцы

Южная Америка 
 Аргентинцы
 Боливийцы
 Бразильцы
 Венесуэльцы
 Гайанцы
 Гвианцы (Французская Гвиана)
 Колумбийцы
 Парагвайцы
 Перуанцы
 Суринамцы
 Уругвайцы
 Фолклендцы (Фолкленды)
 Чилийцы
 Эквадорцы

Индейцы 
Термин «индейцы» является собирательным для народов, обитавших в Северной и Южной Америке до прихода европейцев. Термин «индейцы» также не включает алеутов и эскимосов. Современные индейцы, как правило, имеют двойную идентификацию — по государственной принадлежности (см. список выше) и по своему племенному происхождению (которое не всегда совпадает с языком).

См. также 
 Евроамериканцы
 Латиноамериканцы

Народы Америки